

Лещин () — село в гміні Римань Колобжезького повіту Західнопоморського воєводства
 Лещин () — село в гміні Злочев Серадзького повіту Лодзинського воєводства